Госфред II (; умер в ) — граф Руссильона с не позднее чем 1029 года. Сын Гислаберта I.

К моменту смерти отца Госфред II был ещё ребёнком. Воспользовавшись его малолетством, свои претензии на Руссильон предъявил брат покойного — граф Ампурьаса Гуго.

За Госфреда II вступился Бернар I, граф Безалю. Война продолжалась до тех пор, пока при посредничестве епископа Вика Олибы не был заключен мир.

В 1040 году, когда Гуго умер, Госфред II разграбил Ампурьас.

Жену Госфреда II звали Аделаида. У них было 5 детей: Гислаберт II, Арнальд-Госфред, Беренгер, Суньер (будущий епископ Эльны), Герсенда.

Считается, что Госфред II умер в 1074 году, хотя последний раз он упоминается в документах в связи с событиями декабря 1058 года.

Литература 
 Rafael Altamira. Il califfato occidentale // «Storia del mondo medievale», vol. II, 1999, pp. 477—515
 Louis Halphen. La Francia nell’XI secolo // «Storia del mondo medievale», vol. II, 1999, pp. 770—806
 Rafael Altamira. La Spagna (1031—1248) // «Storia del mondo medievale», vol. V, 1999, pp. 865—896

Графы Руссильона
Правители Европы XI века
Руссильонская династия